Завид:

 Завид — мужское древнерусское личное имя славянского происхождения.
 Завид — новгородский посадник примерно между 1088 и 1094 гг.
 Завид Дмитрович (ум. 1128 г.) — новгородский посадник в 1128 г.
 Завид Неревинич — новгородский посадник в 1175—1176, 1177—1180 и 1184—1186 гг.